По данни на Държавният институт за статистика на Република Македония броят на живородените през 2014 година е 23 596, а коефициентът на раждаемост през 2012 година е 11.43 ‰.

Численост 
Численост на живородените в периода 1994 – 2014 година (данни на Държавният институт за статистика):

Общини 
Численост на живородените през годините, по общини (данни на Държавния институт за статистика):

1 През 2013 година към община Кичево са присъединени общините – Осломей, Заяс, Другово и Вранещица.

Етническа принадлежност 
Живородени деца според етническата принадлежност на майката и на бащата през 2012 година, според данни на Държавния институт за статистика:

Живородени деца според етническата принадлежност на майката и на бащата през 2013 година, според данни на Държавния институт за статистика:

Коефициент на раждаемост 
Коефициент на раждаемост през годините, според данни на Държавния институт за статистика (в ‰, брой родени за една година на 1000 души от населението):

Вижте също 
 Раждаемост
 Списък на страните по коефициент на раждаемост
 Население на Република Македония

Източници 

Население на Северна Македония
Македония